Elizabethtown – film amerykański z 2005 z Orlando Bloomem i Kirsten Dunst w rolach głównych

Miejscowości w USA 
 Elizabethtown – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Hardin
 Elizabethtown – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Bartholomew
 Elizabethtown – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Hardin
 Elizabethtown – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Bladen
 Elizabethtown – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lancaster
 Elizabethtown – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Essex
 Elizabethtown – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Essex
 Elizabethtown – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Hamilton

Gminy w USA 
 Elizabethtown  (ang. Elizabethtown Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Essex
 Elizabethtown  (ang. Elizabethtown Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Bladen